Restrictie betekent in het algemeen beperking, maar heeft daarnaast enkele bijzondere technische betekenissen.

Restrictie (computationele chemie)
in de moleculaire biologie, zie Restrictie-enzym
in de wiskunde, de beperking van een afbeelding tot een deelverzameling van haar domein, zie Restrictie (wiskunde)